Kondi steht für
 eine ehemalige Vertriebslinie der Edeka

Kondi ist der Familienname folgender Personen:
 Pirro Kondi (* 1924), albanischer Politiker

Siehe auch:
 Condie